Mittersee heißen folgende geographische Objekte:

 Mittersee (Füssen), sehr kleiner See im Faulenbacher Tal bei Bad Faulenbach, Bayern
 Mittersee (Königssee), sehr kleiner See zwischen Obersee und Königssee, Bayern
 Mittersee (Ruhpolding), kleiner See bei Reit im Winkl, Bayern
 Mittersee (Fernpass), einer der drei Fernpass-Seen in Tirol, siehe auch Blindsee (Tirol)
 Mittersee (Schafberg), auch Grünsee, einer der Seen am Schafberg im Salzkammergut, Oberösterreich
 auch Esterpointersee,  beim Chiemsee, Bayern, einer der Seeoner Seen
 auch Steg oder Stegsee, einer der drei Seeteile des Staffelsees, Bayern, siehe Staffelsee